Översjön kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Östergötland 
Översjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (28,3 ha)
Översjön (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (4 ha)
Översjön (Stora Åby socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun,  (15,7 ha)

Bohuslän 
Översjön, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun,  (3,8 ha)

Södermanland 
Översjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun,  (18,9 ha)

Uppland 
Översjön, Uppland, sjö i Järfälla kommun och Sollentuna kommun,  (41,9 ha)

Värmland 
Översjön (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (37 ha)
Översjön (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (11,1 ha)
Översjön (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (40,1 ha)

Dalarna 
Översjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Härjedalens kommun och Älvdalens kommun,  (1,04 km²)
Översjön (Järna socken, Dalarna, 671491-141427), sjö i Vansbro kommun,  (8,65 ha)
Översjön (Järna socken, Dalarna, 671507-142822), sjö i Vansbro kommun,  (76,3 ha)

Gästrikland 
Översjön, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (12,1 ha)

Härjedalen 
Översjön (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (78,4 ha)
Översjön (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (19,3 ha)

Medelpad 
Översjön (Lidens socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (26,3 ha)
Översjön (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (1,84 km²)

Ångermanland 
Översjön (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (15,4 ha)
Översjön (Skogs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (11,6 ha)
Översjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,24 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn